Working girl(s) (en français : Travailleuse, fille qui travaille) fait généralement référence :

 à des femmes qui travaillent
 aux femmes d'affaires
 aux prostituées

Films 

 Working Girl est un film américain de 1988
 Working Girls est un film américain réalisé par Dorothy Arzner
 The Working Girls est un film américain réalisé par Stephanie Rothman
 Le nom anglais du film de 2020, Filles de joie.

Homonymie de titre